UEFA Champions League finalen 2012 var den sidste kamp i UEFA Champions League 2011-12, den 57. sæson af UEFA Champions League fodboldturneringen. Kampen blev spillet den 19. maj 2012 på Allianz Arena i München, Tyskland, FC Bayern München og 1860 Münchens hjemmebane. Stadionet blev i forbindelse med kampen omtalt som "Fußball-Arena München", da UEFA ikke anerkender sponsorater fra firmaer, der ikke er blandt dets partner-organisationer.

Kampen blev sparket i gang klokken 20:45 lokal tid (CEST) og blev spillet mellem den engelske klub Chelsea og Bayern München fra Tyskland. Det var første gang en Champions League-finale blev spillet på Allianz Arena, der åbnede i 2005. Da Bayern München er en af de to lejere på stadionet, var det også første gang at en Champions League-finalist har hjemmebanefordel. Engelske Chelsea vandt kampen 4-3 efter straffesparkskonkurrence, hvor den ordinære kamp sluttede 1-1, og der ikke blev scoret i den forlænget spilletid. Målscorerne i kampen var Bayern Münchens Thomas Müller, der scorede til 1-0, og Chelseas Didier Drogba, der udlignede til 1-1. Didier Drogba blev senere udnævnt til kampens spiller. Der var 62.500 tilskuere på plads til kampen.

Vinderne (Chelsea) vil spille mod vinderne af UEFA Europa League 2011-12 (Atletico Madrid) i UEFA Super Cup 2012 og også træde ind i semifinalerne i FIFA Club World Cup 2012 som repræsentanter fra UEFA.

Vejen til finalen

Kampen

Detaljer

Referencer

Eksterne henvisninger 

 UEFA Champions League (official website)
 2012 final: Fußball Arena München, UEFA.com

Finalen 2012
2012
FC Bayern München
Chelsea F.C.
Sport i München